Il singolare del Queen's Club Championships 1972 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Stan Smith era il detentore del titolo, ma quest'anno ha perso nei quarti di finale.

Jimmy Connors ha battuto in finale John Paish 6–2, 6–3.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

 

Queen's Club Championships 1972